Villa Verde (Italië), een gemeente op het Italiaanse eiland Sardinië
Villa Verde (Texas), een plaats in de staat Texas in de Verenigde Staten

Zie ook
Villaverde